Fosco Giansanti (1943) – ex pilota motociclistico italiano
Gianni Giansanti (1956-2009) – fotografo italiano
Mirko Giansanti (1976) – pilota motociclistico italiano, figlio di Fosco
Odoardo Giansanti (1852-1932) – poeta italiano